Magasinet kan syfta på:

 Magasinet (TV-program) – en svenskt aktualitets-TV-program 1979–1992
 Magasinet (kulturhus) – ett gammalt godsmagasin intill järnvägsstationen i Falun
 Magasinet (Göteborg)
 Magasinet (Skellefteå)
 Magasinet Novell – en svensk musiktidning 2008–2013
 Magasinet Paragraf – ett webbmagasin som startade 2012

Se även
Magazinet